Зави́симость:
 Зави́симость, -и, ж. — cвязанность явлений, предопределяющая их существование или сосуществование; обусловленность. 
 Зависимость (математика) — соответствие между элементами двух множеств, при котором каждому элементу одного множества ставится в соответствие элемент из другого множества.
 Зависимость (статистика) — свойство переменной, изменения которой определяются изменениями других, независимых, переменных.
 Зависимость (аддикция) — навязчивая потребность, подвигающая человека к определенной деятельности:
 Физическая зависимость — зависимость, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма вещества.
 Нехимическая зависимость, например:
 Игровая зависимость — навязчивое увлечение азартными играми.
 Зависимость от компьютерных игр.
 Интернет-зависимость — навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от него.
 Тату-зависимость — психологическая зависимость, проявляющаяся в желании модифицировать тело с помощью татуировок.
 «Зависимость» — песня российской певицы Елены Темниковой.
 «Зависимость» — художественный кинофильм.

См. также 

 Синдром психической зависимости
 Независимость
 Иждивенец — лицо, находящееся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны других лиц